Myssjö (Myssjön) kan syfta på:

Myssjö baptistförsamlings Nya kapellet i Kövra
Myssjö församling, till 2010 församling i Härnösands stift i Bergs kommun i Jämtlands län
Myssjö, kyrkbyn i Myssjö socken i Bergs kommun, 
Myssjö landskommun, tidigare kommun i Jämtlands län
Myssjö socken, socken ligger och är sedan 1971 en del av Bergs kommun, 
Oviken-Myssjö församling, i Berg-Härjedalens kontrakt i Härnösands stift

Lill-Myssjön, sjö i Bräcke kommun,  (31,9 ha)
Myssjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (98,3 ha)

Myssjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (11,3 ha)
Myssjön, Sundsvalls kommun, sommarstugeby 13 kilometer väster om Matfors, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn